Fjellerup (plaats), plaats in Denemarken
 Fjellerup (parochie), parochie in Denemarken